Raymond II est un nom porté par différents souverains :

Rois

Princes, ducs, comtes 
 Raymond II de Rouergue (905 - 961), comte de Rouergue (937-961).
 Raymond II de Toulouse est comte de Toulouse (918-924)
 Raymond II de Tripoli, comte de Tripoli (1137-1152)
 Raymond Bérenger II dit Tête d’Étoupe, comte de Barcelone (1076-1082)
 Bérenger Raymond II dit le Fratricide, comte de Barcelone (1076-1097)
 Raimond II Trencavel (1207-1267), vicomte de Béziers et de Carcassonne

Ecclésiastiques 
 Raymond II, évêque d'Avignon (1271-1272)
 Raymond II, évêque d'Auch (1096-1118)
 Raymond II, évêque d’Uzès (1150-1188)
 Raymond II, évêque de Nîmes (1242-1272]

Nobles 

 Raymond II de Cardone (mort en 1525), homme de guerre aragonais et vice-roi de Naples

Raymond 02